fait notamment référence à :

 Sendai, une ville dans la préfecture de Miyagi, au Japon ; 
 gare de Sendai, une gare ferroviaire de la ville de Sendai ; 
 gare de Sendai, une gare ferroviaire de la ville de Satsumasendai, dans la préfecture de Kagoshima, au Japon ; 
 domaine de Sendai, un domaine féodal japonais de la période Edo ; 
 aéroport de Sendai, un aéroport international civil japonais, situé près de la ville de Natori ; 
 centrale nucléaire de Sendai, une centrale nucléaire exploitée par la Compagnie d'électricité de Kyushu ; 
 classe Sendai, la quatrième classe de croiseurs légers de la Marine impériale japonaise construits entre 1922 et 1925 ; 
 croiseur Sendai est un croiseur léger de classe Sendai coulé en 1943 ; 
 , un virus parainfluenza ; 
 (3133) Sendai, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ; 
 , une université privée à Shibata, au Japon ; 
 , une lutteuse professionnelle japonaise ; 
 , une ligue de lutte féminine japonaise professionnelle.